SJM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Juan de la Maguana (Repubblica Dominicana)
 sjm – codice ISO 639-3 della lingua mapun